William de la Pole peut se référer à trois personnes de la même famille :
 William de la Pole (mort en 1366), baron de l'Échiquier, marchand et important financier ;
 William de la Pole (1396-1450),  duc de Suffolk, soldat et important baron. Arrière-petit-fils du précédent ;
 William de la Pole (1478-1539), chevalier. Petit-fils du précédent.